Die Hovedserien 1954/55 war die elfte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die siebte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 25. Juli 1954 und endete mit dem Finalspiel am 5. Juni 1955.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Larvik TIF wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister. Im Finale wurde Titelverteidiger Fredrikstad FK mit 4:2 bezwungen.

Von den Aufsteigern musste nur IF Fram Larvik wieder absteigen. Brann Bergen, Ranheim IL und Vålerengens IF konnten sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1954/55

Fußballsaison 1954/55
Eliteserien-Saison (Fußball)